Mariel, une ville de Cuba, où eut lieu :
 La bataille de Mariel, un affrontement naval en 1828, entre l'Espagne et le Mexique ; 
 L'exode de Mariel, un exode de Cubains expulsés par le régime de Castro en 1980.
 El Mariel, le deuxième album de Pitbull de 2006.

Personnes

Patronyme 
 Pierre Mariel, né en 1897, écrivain auteur de romans.
 Pierre Mariel (1900-1980), essayiste et romancier français traitant de l'occultisme.

Prénom 
 Mariel Clarmont (1931-), créatrice-réalisatrice de tentures murales. 
 Mariel Hemingway (1961-), actrice américaine, petite-fille d'Ernest Hemingway.
 Mariel Zagunis (1985-), escrimeuse américaine.

Autre 
 Mariel de Brian Jacques, quatrième tome appartenant à la série de romans Rougemuraille, paru en 1991.